Hämobartonellose ist der veraltete Name für Infektionen durch Hämobartonella ssp., die heute allerdings den Mykoplasmen zugeordnet werden:
Feline infektiöse Anämie
Canine infektiöse Anämie